Ритуальная чистота — строгие религиозные требования в отношении ритуально-обрядовой чистоты.

 Ритуальная чистота в иудаизме («тахара»; ṭaharah; ) в противоположность «туме» (нечистоте).
 Ритуальная чистота в исламе («тахара»; «тахарат»; «очищение») в отличие от « наджаса» (нечистот).

См. также 
 Ортопраксия и ритуализм в христианстве.
 Омовение

Примечания